Alessandra M.V. Lucinda, une ichtyologiste brésilienne ;
 Paulo Henrique Franco Lucinda, un ichtyologiste brésilien.

Lucinda est un prénom féminin d'origine latine :
 Lucinda, prénom.
 

Lucinda peut aussi désigner :
 Emesis lucinda, un lepidoptère de la famille des Riodinidae.

Voir aussi